По попису становништва 2013. у Босни и Херцеговини, а према коначним подацима за Републику Српску које је издао Републички завод за статистику, у Граду Бањој Луци је живјело 180.053 лица. По претходном попису становништва из 1991. године, исти простор (тада општина) је имао 195.692 становника.

Природни прираштај 

Природни прираштај у Граду Бањој Луци је 1996. године износио 619, а од тада је опадао све до 2003. године када је био негативан и износио -43. Наредних неколико година је стагнирао са вриједностима око нуле, а од 2008. до 2012. године такође је стагнирао али са позитивним вриједностима које су се кретале између 175 и 276.

Национални састав 

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" style="background: bgcolor="#F28500" | Становништво општине Бања Лука
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | година пописа|style="background: bgcolor="#C2B280" | 2013.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1991. 
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1981.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1971. 
|-
| style="background: bgcolor="#FF0000" | Срби
| 162.057 (90,00%)
| 106.826 (54,58%) 
| 93.389 (50,86%)
| 92.465 (58,25%)
|-
|style="background: bgcolor="#228B22" | Муслимани| 6.816 (3,79%)
| 28.558 (14,59%) 
| 21.726 (11,83%)
| 24.268 (15,28%)
|-
|style="background: bgcolor="#4169E1" | Хрвати
| 4.887 (2,71%)
| 29.026 (14,83%)
| 30.442 (16,57%)
| 33.371 (21,02%)
|-
|style="background: bgcolor="#C71585" | Југословени| -
| 23.656 (12,08%)
| 31.347 (17,07%)
| 4.684 (2,95%)
|-
|style="background: bgcolor="#CC7722" |остали и непознато
| 6.293 (3,50%)
| 7.626 (3,89%)
| 6.714 (3,65%)
| 3.948 (2,48%)
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" |укупно|180.053|195.692|183.618|158.736'|}
 Муслимани су се на попису 2013. изјашњавали као Бошњаци.''

Демографска историја Града Бање Луке 

Највећи раст броја становника на простору данашњег Града Бање Луке забиљежен је у међупописном периоду од 1961. до 1971. године.

Извори

Литература 

 Књига: „Национални састав становништва — Резултати за Републику по општинама и насељеним мјестима 1991.", статистички билтен бр. 234, Издање Државног завода за статистику Републике Босне и Херцеговине, Сарајево. 
 интернет — извор, „Попис по мјесним заједницама“ — https://web.archive.org/web/20090520191154/http://www.fzs.ba/Podaci/nacion%20po%20mjesnim.pdf

Демографија Града Бање Луке
Бањалука